Николай Аркадьевич Брилинг (Бриллинг) () — советский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 18 мая 1920 года в городе Кривой Рог (ныне Днепропетровской области Украины) в семье служащего. Отец Николая умер ещё до рождения сына, после чего семья Брилингов переехала жить в Москву.

В 1937 году, по окончании школы, был принят во вспомогательный состав МХАТа, а в 1938 году — был переведён в переменный состав.

В 1940 году был призван в ряды Красной армии и направлен на прохождение службы в команду Центрального театра Красной армии в качестве красноармейца-актёра.

Демобилизовавшись в 1943 году, Брилинг вернулся во МХАТ, где служил до 1948 года.

С 1948 по 1949 годы был актёром Центрального театра промкооперации, с 1949 по 1952 годы — Московского театра драмы и комедии МКВ при ВТО, с 1952 по 1954 годы — драматического театра ЦДКЖ.

В 1954 году Николай Брилинг был принят в труппу Театра имени Ермоловой, где работал до конца жизни.

Дебют Н. А. Брилинга в кино состоялся в 1943 году в фильме Владимира Петрова «Кутузов», где он сыграл Мюрата.

Умер 7 декабря 1988 года в Москве. Похоронен на Введенском (Немецком) кладбище Москвы (участок № 5).

Был женат на актрисе Марии Райко-Райковской (1921—2009), которая впоследствии была похоронена вместе с мужем.

Фильмография 

  — Кутузов — маршал Мюрат
  — Адмирал Нахимов — капитан Эванс
  — Свет над Россией — имажинист (нет в титрах)
  — Встреча на Эльбе — Эйчмен, корреспондент (нет в титрах)
  — Смелые люди — руководитель десантной группы (нет в титрах)
  — Застава в горах — шофёр (нет в титрах)
  — Отелло — Лодовико
  — Двадцать шесть бакинских комиссаров — Тиг Джонс
  — Тени старого замка — немецкий офицер
  — Операция «Трест» — Бунаков
  — Человек в зелёной перчатке — Мюллер
  — Ошибка резидента — Александер
  — Оправдание Паганини (фильм-спектакль) — Саганелли
  — Старый дом — оберполицмейстер
  — Страницы живые (фильм-спектакль) — чтец
  — Поезд в завтрашний день — эпизод
  — Судьба резидента — Александер
  — Я 11-17 — Брандт
  — Комитет девятнадцати — человек в сером
  — Суббота, воскресенье, понедельник (фильм-спектакль) — Луиджи
  — Вашингтонский корреспондент — Джозеф Брайан
  — Земля, до востребования — консул Германии
  — Теория невероятности (фильм-спектакль) — Краус
  — Месяц в деревне (фильм-спектакль) — Шааф, немец-гувернёр
  — Парашюты на деревьях — Кёстнер, немецкий полковник
 — — Вечный зов — Рудольф Бергер
  — Приключение не удалось (фильм-спектакль) — сосед Наты
  — Прошлым летом в Чулимске (фильм-спектакль) — Афанасий Дергачёв
  — Сибирь — эпизод
  — Позови меня в даль светлую — Кузьма Егорович
  — Отец и сын — Отс
  — Следствие ведут ЗнаТоКи, дело № 14 — Подпасок с огурцом — Розанов
  — Гражданин Лёшка — немецкий бизнесмен в ресторане
  — Звёздный инспектор — представитель фирмы «Майнтхаус»
  — Чрезвычайные обстоятельства — Иваницкий
  — Фронт в тылу врага — немецкий офицер
  — Мегрэ колеблется (фильм-спектакль) — месье Дома, следователь прокуратуры
  — Ложь на длинных ногах (фильм-спектакль) — дядя дона Бенедетто
  — Молодые люди — немецкий партнёр, в титрах — А. Бриллинг
  — Мёртвые души — сопровождающий министра (нет в титрах)
 — — Михайло Ломоносов — Миних, царедворец
  — Сцены из трагедии М. Ю. Лермонтова «Маскарад» (фильм-спектакль) — старик
  — Конец операции «Резидент» — Александер
  — Охота на дракона () — Кроуфорд
  — Гардемарины, вперёд! — трактирщик

Примечания

Ссылки 
 Брилинг Николай Аркадьевич.
 Николай Брилинг.
 Николай Брилинг в Авторском проекте Алексея Тремасова.

Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой
Артисты фронтовых бригад (театров) в Великой Отечественной войне
Похороненные на Введенском кладбище
Посмертные дети